2 miejscowości w Polsce: 
 Budne – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Troszyn 
 Budne – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Goniądz 

Zobacz też: Budne-Sowięta